Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1989 al circuit de Spa-Francorchamps el 27 d'agost del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 50. 867 

 Volta ràpida: Alain Prost 2' 11. 571 (a la volta 44)

Referències 
 

Bèlgica
1989